Partido Nacional pode referir-se a:

Partido Nacional (África do Sul)
Partido Nacional (Suécia)
Partido Nacional (Uruguai)

Ver também

Partido Nacionalista

Desambiguações de organizações